В одиночному розряді тенісного турніру Cincinnati Open 1983, який належав до категорії гран-прі, Матс Віландер здобув титул, у фіналі перемігши Джона Макінроя 6-4, 6-4.

Сіяні гравці 

 Джон Макінрой (фінал)
 Іван Лендл (півфінал)
 Джиммі Коннорс (півфінал)
 Матс Віландер (Чемпіон)
 Джін Меєр (3-тє коло)
 Джиммі Аріес (чвертьфінал)
 Кевін Каррен (чвертьфінал)
 Вітас Ґерулайтіс (2-ге коло)

 Стів Дентон (3-тє коло)
 Джиммі Аріес (3-тє коло)
 Томас Хогстедт (2-ге коло)
 Браян Готтфрід (1-ше коло)
 Анрі Леконт (1-ше коло)
 Джиммі Коннорс (чвертьфінал)
 Генрік Сундстром (1-ше коло)
 Томаш Шмід (2-ге коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Cincinnati Masters